Quentin Metsys (1466-1530), peintre belge
 Jan Metsys (1510-1575), peintre, fils de Quentin
 Quentin Metsys le Jeune  (1543-1589), peintre, fils de Jan
 Corneille Metsys, (1510-1556/57), peintre, fils de Quentin

Toponyme 
 Rue Metsys à Bruxelles.